Die sechste Fußball-Südasienmeisterschaft, offiziell South Asian Football Federation Cup 2005, fand vom 7. bis zum 17. Dezember 2005 in Karatschi in Pakistan statt. Am Turnier nahmen acht südasiatische Nationen teil. Südasienmeister 2005 wurde Indien mit einem 2:0-Sieg gegen Titelverteidiger Bangladesch. Es war der erste SAFF-Cup seit 1995, in dem kein dritter Platz ermittelt wurde.

Austragungsort 

Als Austragungsort für die Fußball-Südasienmeisterschaft 2005 wurde die pakistanische Millionenstadt Karatschi erwählt. Es war Pakistans zweite Ausrichtung des South Asian Football Federation Cup nach 1993 in Lahore. Austragungsstätte aller Turnierspiele war das Peoples Football Stadium im Stadtteil Lyari Town.

Turnier

Gruppe A

|}

|}

Gruppe B

|}

|}

Halbfinale 

|}

Finale 

|}

Südasienmeister 2005Indien

Weblinks 

 Ergebnisse auf www.rsssf.com
 www.goalzz.com
 www.rdasilva.demon.co.uk

Einzelnachweise 

2005
Sudasienmeisterschaft
Sudasienmeisterschaft 2005
Sportveranstaltung in Karatschi